Rywalizacja mężczyzn w muldach podwójnych podczas mistrzostw świata w Kreischbergu została rozegrana 19 stycznia na trasie Schneaschea. Mistrzostwa świata z 2013 roku nie obronił Kanadyjczyk Alexandre Bilodeau, który już zakończył owocną karierę sportową. Całe podium zajęli reprezentanci Kanady: zwyciężył Mikaël Kingsbury, wyprzedzając Philippe'a Marquisa i Marc-Antoine'a Gagnona.

Wyniki

Kwalifikacje

Faza Finałowa

1/8 finału

Ćwierćfinał

Półfinał

Finał

Bibliografia 
 Wyniki kwalifikacji
 Wyniki fazy finałowej

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2015